Vaselina puede referirse a:

 Vaselina, una mezcla homogénea de hidrocarburos saturados de cadena larga.
 Vaselina, un disparo suave con trayectoria muy curva en el fútbol y otros deportes.
 Vaselina, obra musical 1984, con el grupo mexicano Timbiriche.
 Grease, un musical de 1972, que se conoce en Hispanoamérica también como Vaselina.
 Grease, una película de 1978 basada en el musical homónimo.